Judin bzw. die weibliche Form Judina (russ. Юдин  bzw. Юдина, englisch transkribiert Yudin bzw. Yudina) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wjatscheslawowitsch Judin (* 1962), russischer Generalleutnant 
 Benjamin Yudin, Rabbiner
 Boris Grigorjewitsch Judin (1943–2017), sowjetischer Philosoph
 Dawid Borissowitsch Judin (David Borisovich Yudin) (1919–2006), russischer Mathematiker, Miterfinder der Ellipsoidmethode
 Gennadi Wassiljewitsch Judin (1840–1912), Kaufmann, Bücherliebhaber, Sammler
 Grigori Borissowitsch Judin (* 1983), russischer Soziologe und Journalist
 Igor Yudin (* 1987), australischer Volleyballspieler
 Jelena Wjatscheslawowna Judina (* 1988), russische Skeletonpilotin
 Konstantin Judin (1896–1957), sowjetischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Lew Alexandrowitsch Judin (1903–1941), russischer Maler
 Marija Weniaminowna Judina (1899–1970), russische Pianistin und Klavierpädagogin
 Oleg Judin (* 1960), russischer Zeichner und Comic-Illustrator
 Pawel Fjodorowitsch Judin (1899–1968), sowjetischer Philosoph, Diplomat und Parteifunktionär
 Rodion Judin (* 1997), lettischer Snookerspieler
 Sergei Sergejewitsch Judin (1891–1954), russischer Chirurg
 Weniamin Petrowitsch Judin (1928–1983), sowjetischer Orientalist